Sinharaja Forest (auch: Singharaja) ist ein tropischer Tiefland-Regenwald im Südwesten Sri Lankas. 

Der Sinharaja-Nationalpark zählt seit 1988 zum UNESCO-Weltnaturerbe und stellt eines der letzten großen zusammenhängenden Waldgebiete der Insel dar. Das Gebiet ist berühmt für seine immense Biodiversität und zahlreiche endemische Spezies.

Der 6092 Hektar große Wald befindet sich auf den geographischen Koordinaten . 

Er befindet sich auf Höhen zwischen 300 und 1170 Metern über dem Meeresspiegel (Hinipitigala Peak).

Klima 
Im gesamten Sinharaja Forest Reserve herrscht ein tropisches Regenklima (Af), jedoch variieren die Temperaturen je nach Höhe zwischen 25 und 32 °C tagsüber und etwa 18 und 22 °C in der Nacht. Die sehr hohen Niederschlagsmengen liegen meist zwischen 4000 und 5000 mm pro Jahr.

Weblinks 

 
 World Conservation Monitoring Centre (englisch)
 Department of Wildlife Conservation, Sri Lanka (englisch)
 WWW Virtual Library, Sri Lanka (englisch)
 Forestry and environment socitey, University of Sri Jayewardenepura (englisch)
 Karte (englisch)

Einzelnachweise 

Geographie (Sri Lanka)
Nationalpark in Asien
Welterbestätte in Asien
Welterbestätte in Sri Lanka
Weltnaturerbestätte
Waldgebiet in Asien
Sabaragamuwa
Südprovinz (Sri Lanka)